

Russie 
 Église de l'Intercession-de-la-Vierge de Fili
 Église de l'Intercession-de-la-Vierge d'Izmaïlovo
 Église de l'Intercession-de-la-Vierge de Kamensk-Chakhtinski
 Église de l'Intercession-de-la-Vierge de Konstantinovsk
 Église de l'Intercession de la Vierge à Kozlione
 Église de l'Intercession-de-la-Vierge de Medvedkovo
 Église de l'Intercession-de-la-Vierge sur la Nerl
 Église de l'Intercession-de-la-Vierge de Rostov-sur-le-Don
 Église de l'Intercession-de-la-Vierge de Roubtsovo
 Cathédrale de l'Intercession-de-la-Vierge de Chakhty

Voir aussi